

Geografia

Francia 
 Verrières – comune nel dipartimento del Puy-de-Dôme (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Verrières – comune nel dipartimento delle Ardenne (Grande Est)
 Verrières – comune nel dipartimento dell'Aube (Grande Est)
 Verrières – comune nel dipartimento della Marna (Grande Est)
 Verrières – comune nel dipartimento dell'Orne (Normandia)
 Verrières – comune nel dipartimento della Charente (Nuova Aquitania)
 Verrières – comune nel dipartimento della Vienne (Nuova Aquitania)
 Verrières – comune nel dipartimento dell'Aveyron (Occitania)
 Verrières – ex comune ora frazione di Saint-Germain-Laval, comune nel dipartimento della Loira (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Verrières-de-Joux – comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)
 Verrières-du-Grosbois – ex comune ora frazione di Étalans, comune nel dipartimento del Doubs (borgogna-Franca Contea)
 Verrières-en-Forez – comune nel dipartimento della Loira (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Verrières-le-Buisson – comune nel dipartimento dell'Essonne (Île-de-France)

Svizzera 
 Les Verrières – comune nel distretto di Val-de-Travers (Canton Neuchâtel)

Pagine correlate 
 Verrière – pagina di disambiguazione
 Veyrières – pagina di disambiguazione